Лу́ка Маттео́тти (; род. 14 октября 1989 года, Аоста) — сноубордист из Италии, выступающий в бордеркроссе, чемпион мира, участник Олимпийских игр.

Карьера 
Дебютировал в Кубке мира в марте 2008 года на домашнем этапе в Вальмаленко, где занял 28-е место.

В декабре 2010 года одержал первую победу, выиграв этап в австрийском Лехе. После этого ещё дважды попадал на подиумы кубковых соревнований.

В 2011 году на чемпионате мира в Испании остановился в шаге от медали, став четвёртым, через два года выступил менее удачно и расположился в итоговом протоколе на 18-й позиции.

В 2014 году принимал участие в Олимпиаде в Сочи и занял шестое место в бордеркроссе. Он пробился в финальный заезд, но занял в нём последнее место.

На чемпионате мира 2015 года в австрийском Крайшберге выиграл золотую медаль, став чемпионом мира.

Подиумы на Кубке мира

Ссылки 
 
 

Сноубордисты Италии
Чемпионы мира по сноуборду
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года